

In Monaco 
Monte Carlo (Monaco) — een deel van de stadstaat Monaco
Circuit de Monaco — een racecircuit in Monte Carlo
Grand Prix Formule 1 van Monaco — een race  in Monte Carlo
Rally van Monte Carlo — een rally naar Monte Carlo
Monte Carlo Casino — een casino in Monte Carlo
Festival de télévision de Monte-Carlo — een televisiefestival

Audiovisuele media 
Monte Carlo (televisie) — een Nederlands televisieprogramma van 1998 tot 2009
Monte Carlo (1930) — een Amerikaanse film van Ernst Lubitsch
Monte Carlo (2001) — een Nederlandse film van Norbert ter Hall
Monte Carlo (2011) — een Amerikaanse film met Selena Gomez

Overig 
Monte Carlo (Macau) — een voetbalclub uit Macau
Monte Carlo (Santa Catarina) — een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
Monte-Carlosimulatie, een numerieke methode
Monte Carlo (Cișmigiu), een restaurant in Boekarest
Chevrolet Monte Carlo, een auto van het Amerikaanse merk Chevrolet

Zie ook 
 Montecarlo (doorverwijspagina)